Allentown (Geòrgia), població dels Estats Units a l'estat de Geòrgia.
 Allentown (Nova Jersey), població dels Estats Units a l'estat de Nova Jersey.
 Allentown (Pennsilvània), població dels Estats Units a l'estat de Pennsilvània.